Навагинские тоннели — железнодорожные тоннели Северо-Кавказской железной дороги на линии Армавир — Туапсе на участке Белореченская — Туапсе между станциями Навагинская и Пшиш.

Старый Навагинский тоннель 

Тоннель однопутный. Был построен акционерным обществом Армавир-Туапсинской железной дороги в 1910—1914 гг. Служит для спрямления трассы в месте длинного изгиба реки Пшиш и сокращает путь более чем на 11 км.

Новый Навагинский тоннель 

Новый Навагинский тоннель проложен параллельно старому и представляет собой второй путь. Протяжённость тоннеля 1133,9 м. Максимальная глубина заложения 191 м. Сечение тоннеля вчерне , в свету . Продольный профиль тоннеля — односкатный. Обделка тоннеля выполнена из монолитного железобетона с двухслойной оклеечной гидроизоляцией.

Строительство 

Генеральный подрядчик — ОАО «Бамтоннельстрой» (Красноярск). Проходка тоннеля началась с Южного портала в апреле 2006 года, а в 2007 году был открыт фронт работ со стороны Северного портала. Проходка велась уступным методом с использованием горнопроходческих комбайнов Mitsui S-200 и Alpine miner AM-75. Для бетонирования постоянной обделки тоннеля применялась механизированная опалубка Saga Kogio. Тоннель построен в едином комплексе с сооружением участков железнодорожных подходов и мостом через реку Пшиш длиной 160 м. Общая длина реконструированного участка 1770 м.

Примечания

См. также 
 Новороссийские тоннели
 Северо-Кавказская железная дорога

1914 год на железнодорожном транспорте
Железнодорожные тоннели Краснодарского края
Северо-Кавказская железная дорога
Туапсинский район
Кавказские горы